Arimnesto di Crotone – filosofo pitagorico
 Arimnesto di Platea – militare greco antico